Вшенори () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 3,55 км². Население — 1563 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1205 годом.

В 1920-е годы во Вшенори, в числе других пригородов Праги, жили в большом количестве русские эмигранты. Здесь в 1924—1925 годах жила Марина Цветаева.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края